Богомоловы — название населённых пунктов.

Россия 
 Богомоловы — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Богомоловы — деревня в Юрьянском районе Кировской области.